El término Francisco Vallejo puede referirse a:

Francisco Vallejo Pons (1982-), ajedrecista español.
Francisco Vallejo Serrano (1957-), político español.
Francisco Gallo Vallejo (1923-1989), político chileno.